Loch Maree steht für:

 Loch Maree, See in Schottland
 Loch Maree (Neuseeland), See in Neuseeland
 Loch Maree Group, suprakrustale Abfolge vulkanischer und sedimentärer Gesteine
 Loch Maree (Schiff), Frachter